Кубок КАФ 1994 — 3-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 34 африканских клуба. Победителем стал нигерийский клуб Бендел Иншурэнс.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Первый матч состоялся 20 ноября, ответный — 4 декабря 1994 года.

|}

Чемпион

Ссылки 

 Кубок КАФ 1994 на RSSSF

Примечания 

1994
Футбол в Африке в 1994 году